Adelphia bezeichnet:

 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Winfield Barnes Company
 Burschenschaft Adelphia Gießen
 Adelphia (Kabelanbieter), ehemaliger Kabelanbieter in den USA